Preferisco mio marito  (For Husbands Only) – film del 1918 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
Preferisco mio marito  (Never Say Goodbye) – film del 1946 diretto da James V. Kern